Bataille de Bohama (2019)
 Bataille de Bohama (2020)
 Opération Colère de Bohama

Voir aussi 
 Bataille de Boma, bataille en Chine